Gårdsjö ist der Name folgender Orte in Schweden:

 Gårdsjö (Gullspång), in der Gemeinde Gullspång, Provinz Västra Götalands län
 Gårdsjö (Sunne), in der Gemeinde Sunne, Provinz Värmlands län